Kunkel steht für:
 Kunkel, alte Bezeichnung des Spinnrockens, siehe Rocken
 Kunkel, Trivialname für Königskerzen
 Kunkel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Kunckel
 Kunckell
 Kunkellehen